Сезон КХЛ 2016/2017 — 9-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начался 22 августа 2016 и завершился 18 февраля 2017 года. Плей-офф Кубка Гагарина прошел с 21 февраля по 16 апреля 2017 года. В девятом сезоне КХЛ впервые выступили 29 команд, 28 из которых играли в лиге в прошлом чемпионате.  29-м участником стал китайский клуб «Куньлунь Рэд Стар», для которого это был дебютный сезон в КХЛ. Это привело к увеличению игр на первом этапе до 870. Каждая команда провела в Регулярном Чемпионате по 60 матчей.

События межсезонья

Тренерские перестановки

Предсезонные турниры с участием команд КХЛ 
Все результаты представлены в соответствии с трёхочковой системой независимо от формата проведения турнира.

Клубы  
{| class="navbox wikitable" class="wikitable"
! style="background:white; width:10%" | Дивизион
! style="background:white; width:17%" | Команда
! style="background:white; width:15%" | Город
! style="background:white; width:23%" | Арена (вместимость)
! style="background:white; width:5%" | Основан
! style="background:white; width:5%" | в КХЛ
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#ffd5e5; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Боброва
| Динамо
|  Минск
| Минск-Арена (15 086)
| align=center | 1975
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Динамо
|  Рига
| Арена Рига (10 300)
| colspan=2 align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Йокерит 
|  Хельсинки
| Хартвалл Арена (13 500)
| align=center | 1968
| align=center | 2014
|-style="background: #ffffff;"
| Медвешчак
|  Загреб
| Дом Спортова (6 400)
| align=center | 1961
| align=center | 2013
|-style="background: #ffffff;"
| СКА
|  Санкт-Петербург
| СКК «Ледовый Дворец» (12 500)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Слован
|  Братислава
| Словнафт арена (10 115)
| align=center | 1921
| align=center | 2012
|-style="background: #ffffff;"
| Спартак
|  Москва
| ДС «Лужники» (8 700)ВТБ Ледовый дворец (12 100)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#faeca8; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Тарасова
| Витязь
| Подольск
| ЛД «Витязь» (5 500)
| align=center | 1993
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
|  Динамо
|  Москва
| ВТБ Ледовый дворец (12 100)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Локомотив
|  Ярославль
| Арена 2000 (9 070)
| align="center" | 1949
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Северсталь |  Череповец
| Ледовый дворец (6 064)
| align=center | 1956
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Сочи |  Сочи
| ЛД «Большой» (12 000)
| colspan=2 align=center | 2014
|-style="background: #ffffff;"
| Торпедо|  Нижний Новгород
| ДС «Нагорный» (5600)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| ЦСКА|  Москва
| ЛДС ЦСКА (5 600)
| align=center | 1946
| align=center | 2008
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#cedff2; text-align:center" rowspan=7 | Дивизион Харламова
| Автомобилист |  Екатеринбург
| КРК «Уралец» (5 570)
| align=center | 2006
| align=center | 2009
|- style="background: #ffffff;"
| Ак Барс |  Казань
| Татнефть Арена (8 300)
| align=center | 1956
| align=center | 2008
|- style="background: #ffffff;"
| Лада |  Тольятти
| Лада-Арена (6 122)
| align=center | 1976
| align=center | 2008*
|- style="background: #ffffff;"
| Металлург|  Магнитогорск
| Арена Металлург (7 700)
| align=center | 1955
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Нефтехимик|  Нижнекамск
| СКК «Нефтехим-Арена» (6 000)
| align=center | 1968
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Трактор|  Челябинск
| Ледовая арена «Трактор» (7 500)
| align=center | 1947
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Югра|  Ханты-Мансийск
| Арена-Югра (5 500)
| align=center | 2006
| align=center | 2010
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#caf2dc; text-align:center" rowspan=8 | Дивизион Чернышёва
| Авангард |  Омск
| Арена Омск (10 318)
| align=center | 1950
| align=center | 2008
|- style="background: #ffffff;"
| Адмирал|  Владивосток
| Фетисов Арена (5 500)
| colspan=2 align=center | 2013
|-style="background: #ffffff;"
| Амур|  Хабаровск
| Платинум Арена (7 100)
| align=center | 1966
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Барыс|  Астана
| Барыс Арена (12 100)
| align=center | 2000
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Металлург|  Новокузнецк
| ДС «Кузнецких металлургов» (7 533)
| align=center | 1949
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Салават Юлаев |  Уфа
| Уфа-Арена (8 070)
| align=center | 1961
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Сибирь|  Новосибирск
| ЛДС «Сибирь» (7 420)
| align=center | 1961
| align=center | 2008
|-style="background: #ffffff;"
| Куньлунь Ред Стар'|  Пекин
| LeSports центр (14 000)
| colspan=2 align=center | 2016
|}

 Тренеры и капитаны  

 Регулярный чемпионат 

 Кубок Открытия 
Начиная с сезона 2015/16 Кубок Открытия разыгрывают действующие обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента. В том случае, если плей-офф и регулярный чемпионат будет выигран одной командой, её соперником в матче за Кубок Открытия будет финалист последнего розыгрыша плей-офф. Таким образом в первом матче сезона встретились обладатель Кубка Гагарина Магнитогорский Металлург и победитель регулярного чемпионата 2015/2016 ЦСКА. Победителем матча стали хозяева (так как матч проходил в Магнитогорске), не дав ЦСКА выиграть кубок 2 года подряд

 Матч звёзд 

9-й Матч Всех Звезд КХЛ прошел впервые в Уфе на Уфа-Арене — домашней арене Салавата Юлаева.

 Турнирное положение команд 

  И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков
Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.
Курсивом выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.

Лучшие игроки по неделям

Лучшие игроки по месяцам

Статистика игроков

Плей-офф

Достижения

Последний сезон 
Брэндон Боченски (Барыс)

Сентябрь 
 21 сентября нападающий СКА Илья Ковальчук набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах.

Октябрь 
 23 октября нападающий Динамо Минск Мэтт Эллисон набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах.

Ноябрь 
 17 ноября нападающий Барыса Брэндон Боченски отдал 200-ю передачу в регулярных чемпионатах.
 19 ноября нападающий Авангарда Александр Пережогин отдал 300-е очко в регулярных чемпионатах.
 21 ноября нападающий Металлурга Мг Сергей Мозякин отдал 300-ю передачу в регулярных чемпионатах.

Декабрь 
 2 декабря нападающий Витязя Максим Афиногенов провел 300-й матч в регулярных чемпионатах.

Январь 
 5 января защитник Витязя Игорь Головков набрал 500-ю минуту штрафа в регулярных чемпионатах.
 11 января нападающий СКА Илья Ковальчук забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах.
 15 января нападающий СКА Вадим Шипачев набрал 400-е очко в регулярных чемпионатах.
 16 января защитник Ак Барса Рафаэль Батыршин набрал 500-ю минуту штрафа в регулярных чемпионатах.
 18 января нападающий Ак Барса Александр Свитов набрал 500-ю минуту штрафа в регулярных чемпионатах.
 19 января нападающий Металлурга Мг Сергей Мозякин забросил 37-ю шайбу в регулярном сезоне, превзойдя рекорд Стива Мозеса в сезоне 2014/15.

Февраль 
 1 февраля нападающий Металлурга Мг Сергей Мозякин забросил 2 шайбы,  набрав 81-е очко в регулярном сезоне, превзойдя рекорд Александра Радулова в сезоне 2010/11.
 14 февраля Витязь впервые в истории оформил выход в плей-офф
 26 февраля Сергей Мозякин набрал 1000 очко в своей карьере и побил рекорд отечественного хоккея

Итоговое положение команд

Призёры чемпионата России по хоккею

Призы по итогам сезона 
Трофеи КХЛ вручались на Церемонии вручения призов КХЛ 23 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Барвихе. Церемонию вели Алла Михеева и Евгений Стычкин.

Командные

Индивидуальные

Последние игры

Ссылки 
 Официальный сайт Континентальной Хоккейной Лиги

Спорт в России в 2017 году
Спорт в России в 2016 году
Хоккейные лиги в сезоне 2016/2017
2016/2017